L'édition 2022 du tournoi de tennis de Gijón se déroule du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note le forfait du Français Adrian Mannarino. Il est remplacé par Carlos Taberner.

Lauréats 
Andrey Rublev remporte le tournoi en simple en battant en finale Sebastian Korda. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Máximo González et Andrés Molteni décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Nathaniel Lammons et Jackson Withrow. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2022
Compétition de tennis en Espagne
Tennis en octobre 2022